В 2009 году победительницей британского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала представительница Таиланда Ноппаван Летчивакан.

Общая информация 
В первый раз за последние восемь лет и в третий раз за историю соревнований в этом разряде титул достался представительнице Восточной Азии. Ранее главный приз завоевала японка Кадзуко Савамацу и индонезийка Анджелик Виджая.

Посев 

  Кристина Младенович (Финал)
  Лора Робсон (Третий раунд)
  Ана Богдан (Второй раунд)
  '''Ноппаван Летчивакан (Титул)
  Оливия Роговска (Первый раунд)
  Тимея Бабош (Полуфинал)
  Слоан Стивенс (Четвертьфинал)
  Айла Томлянович ''(Первый раунд)

<li>  Кристина Макхейл (Первый раунд)
<li>  Камила Силва (Третий раунд)
<li>  Сильвия Нирич (Четвертьфинал)
<li>  Хезер Уотсон (Первый раунд)
<li>  Тамарин Хендлер (Третий раунд)
<li>  Шанель Симмондс (Второй раунд)
<li>  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
<li>  Ульрикке Эйкери (Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания